King of the Underworld – film del 1939 diretto da Lewis Seiler
King of the Underworld – film del 1952 diretto da Victor M. Gover